Пруни има више значења:

 Пруни (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Пруни (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији